Ludwigshof steht für:
 Ludwigshof (Ahlbeck), Ortsteil der Gemeinde Ahlbeck, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Ludwigshof (Enzersdorf an der Fischa), Gutshof in Enzersdorf an der Fischa in Niederösterreich
 Ludwigshof (Hohenstein), Ortsteil der Gemeinde Hohenstein, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Ludwigshof (Ranis), ein Ortsteil der Gemeinde Ranis in Thüringen
 Ludwigshof (Überlingen), Ortsteil der Stadt Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Ludwigshof (Gemeinde Güssing), Ortsteil der Stadtgemeinde Güssing, Bezirk Güssing, Burgenland
 Ludwigshof, Kreis Sensburg, Ostpreußen, jetzt Śmietki Małe, Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen